Hockeyallsvenskan 2020/2021 var den 22:a säsongen av Hockeyallsvenskan i dess nuvarande form som Sveriges näst högsta serie i ishockey. Nytt för säsongen är att slutspelet spelas som en cup. Lagen som placerar sig på plats 1–10 i seriespelet går vidare till slutspel. Lag 1–6 går direkt till kvartsfinal, medan lag 7–10 spelar åttondelsfinal där 7:an möter 10:an och 8:an möter 9:an. Åttondelsfinalerna spelas i bäst av tre matcher där högst placerade laget börjar hemma. I kvartsfinalen väljer seriesegraren motståndare bland fyra lägst rankade lagen. d.v.s. segrarna från åttondelsfinalerna och lag 5 och 6 från seriespelet. Därefter väljer serietvåan motståndare och sedan serietrean. Mötena avgörs i fem matcher där de två första matcherna spelas med hemmafördel för det högre rankade laget, de två följande matcherna spelas hos det lägre rankade laget. Om en femte avgörande match behövs spelas den hemma hos det högre rankade laget. Vinnarna går vidare till semifinal där det högst rankade laget väljer motståndare efter samma princip som inför kvartsfinalen. Semifinal och final spelas i bäst av sju matcher. Vinnaren av finalen får en plats i SHL till nästa säsong. Lag 13 och 14 från grundserien möts i ett s.k. Play-out där förloraren flyttas ner till Hockeyettan nästa säsong.

Deltagande lag

Slutet av den föregående säsongen fick ställas in på grund av coronaviruset. Svenska Ishockeyförbundet beslutade därför att inga lag skulle flyttas upp eller ner mellan de inblandade serierna. Trots det beslutet ansågs Karlskrona HK:s ekonomi så instabil att man i början av juni beslutade att inte bevilja dem elitlicens. Det innebar att klubben fick spela i Hockeyettan 2020/2021 och att Väsby IK erbjuds Karlskronas plats i Hockeyallsvenskan. KHK överklagade beslutet. Den 13 juli kom beskedet att appellationsnämnden avslår överklagan. Karlskrona överklagade även detta beslutet. 3 augusti meddelade Riksidrottsnämnden att Karlskronas överklagan avslagits även denna gång. Det innebar att KHK flyttades ner till Hockeyettan och att Väsby IK tar deras plats.

Grundserie

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel
Tio lag gjorde upp om en plats i SHL 2021/2022.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler 
Tingsryd – AIK

Västerås – Almtuna

AIK och Västerås vidare till kvartsfinal.

Kvartsfinaler 
Timrå – AIK

Södertälje – Västervik

Karlskoga – Västerås

Björklöven – Mora

Timrå, Västervik, Karlskoga och Björklöven vidare till Semifinal.

Semifinaler
Timrå – Västervik

Karlskoga – Björklöven

Timrå och Björklöven vidare till Final.

Final 
Timrå – Björklöven

Timrå flyttas upp till Svenska Hockeyligan nästa säsong.

Play out
Play out spelades mellan de två sämst placerade lagen i grundserien, Väsby IK och Kristianstads IK. Förloraren flyttades ner till Hockeyettan till nästkommande säsong.

Kristianstad – Väsby

Kristianstad vinner med 3-2 i matcher, Väsby flyttas ner till Hockeyettan nästa säsong.

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Sport i Sverige 2020
Sport i Sverige 2021
Ishockeysäsongen 2020/2021
2020/2021